Пярн (; в переводе на русский язык — «липа») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Пярн, Аугуст Иоханнесович (также Ааро Аугуст Освальд Пярн; 1910—1990) — советский оперный певец (бас).
 Пярн, Михаил Александрович (1904—1991) — театральный режиссёр, заслуженный артист ЛССР.
 Пярн, Павел Гендрикович (1875 — ?) — маляр, член Государственной думы II созыва от Эстляндской губернии.
 Пярн, Прийт (род. 1946) — советский, эстонский художник, кинорежиссёр и сценарист.
 Пярн, Якоб (1843—1916) — эстонский писатель и педагог.

См. также 
 Пярну (значения)